

Codici 
 SBX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Shelby, Montana (Stati Uniti)
 sbx – codice ISO 639-3 della lingua seberuang

Sport 
 SBX – Snowboardcross, specialità dello snowboard